Ділятин:
 назва смт Делятин до 1989 року
 колишня назва станції Делятин Львівської залізниці